Grundanteil steht für:

 Grundanteil (Grundstück), ideeller Anteil an einem Grundstück
 Grundanteil (Messwert), Basiswert im Messwesen und in der Statistik